Теодор Ланггор (; ,  — , ) — датско-бразильский медик. Дядя Зигфрида Ланггора, двоюродный дед Руда Ланггора.

Сын датского часовщика, в результате финансового кризиса в Дании эмигрировавшего в Пруссию. Учился у отца его ремеслу, а после смерти отца в 1832 г. вместе со старшим братом Иоганнесом Петером Ланггором (1811—1890), в дальнейшем одним из основателей кирпичного производства в Дании, отправился для дальнейшего обучения часовому делу на остров Рюген. Позднее братья Ланггоры работали в Копенгагене у известного датского часового мастера Урбана Юргенсена.

В 1833—1841 гг. изучал медицину в Копенгагене, в 1843 г. защитил в Кильском университете диссертацию по урологии (). После этого отправился в Бразилию, где и работал до конца жизни — сперва в Сорокабе, с 1847 г. в Кампинасе и наконец с 1872 г. в Рио-де-Жанейро, где дослужился до должностей личного врача императора Педру II и придворного акушера.

Не порывая связи с родиной, Ланггор значительно помог в комплектации этнографической коллекции Национального музея Дании, а также собрания зоологического музея и зоопарка.

В 1864 г. удостоен звания командора Ордена Данеброг.

Ссылки 
 Th. Langgaard // iDansk Biografisk Leksikon 

Медики Дании
Медики Бразилии